Viškovci (Osijek-Baranja), een gemeente in de Kroatische provincie Osijek-Baranja
Viškovci (Pleternica), een plaats in de gemeente Pleternica in de Kroatische provincie Požega-Slavonië